Изабела Видовић (; 27. маја 2001) је америчка глумица. Претежно игра у ТВ-серијaма. Она има босанске корене. Изабела може читати, писати и говорити слободно на српском, бошњачком и хрватском.

Филмографија

Спољашње везе 
 
 Фотографије

Рођени 2001.
Америчке глумице